Задворяны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Задворяны — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Задворяны — деревня в Пружанском районе Брестской области.

См. также 
 Задворенцы
 Задворка
 Задворная
 Задворники
 Задворье